Esprit de vi, nom donat a l'etanol.
 Esprit, revista en francès.
 Esprit Holdings, companyia de moda.
 Biografies:
 Daniel-François Esprit Auber (1782 - 1871), compositor francès.
 Toponímia:
 Saint-Esprit, municipi francès.
 Pont-Saint-Esprit, municipi francès.
 Cantó de Saint-Esprit, cantó francès.